The Orphan's Benefit kan syfta på:

 The Orphan's Benefit – en animerad kortfilm från 1934, se Kalle Anka som skådespelare
 The Orphan's Benefit – en av Disneys kortfilmer från år 1941, se Musse Pigg på varieté